Cuevas del Almanzora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas del Almanzora (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Cuevas del Almanzora (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar